San Asensio är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Asensio ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Asensio är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om San Asensio. Runt San Asensio är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km söder om San Asensio. Trakten runt San Asensio består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien